Stillwater River ist der Name folgender Flüsse:

in Neuseeland:
 Stillwater River (Tasmansee), auf der Südinsel

in den Vereinigten Staaten:
 Stillwater River (Flathead River), in Lincoln und Flathead County, Montana
 Stillwater River (Great Miami River), in Ohio
 Stillwater River (Penobscot River), in Maine
 Stillwater River (Quinapoxet River), in Massachusetts 
 Stillwater River (Woonasquatucket River), in Rhode Island
 Stillwater River (Yellowstone River), in Stillwater County, Montana